Pocholo puede referirse a:

Personas 
 Pocholo, una revista española que existió entre 1931 y 1951.
 Pocholo Martínez-Bordiú, un personaje mediático español.
 Pocholo, una telenovela colombiana de 2007.
 Jorge Casillas, un jugador de baloncesto mexicano.
 Pocholo, un exfutbolista español.
 Pocholo (gato)
 Pocholo, personaje de televisión mexicana 1987-1994.
 Pocholo, la mejor mascota del mundo, 2009-2022.